Рене Декарт (, 1596 — 1650) — французький філософ, фізик, фізіолог, математик
 Декарт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара
 Декарт (кратер)